Dobrohošť ist der Name mehrerer Orte

 Gemeinde im Okres Dunajská Streda, Slowakei; siehe Dobrohošť (Slowakei)
 Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien; siehe Dobrohošť u Dačic
 Ortsteil von Kosova Hora, Okres Příbram, Tschechien